Flocon ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Flocon (1909–1994), deutsch-französischer Grafiker

 Ferdinand Flocon (1800–1866), französischer Journalist und Politiker

Flocon

ist der Name eines von der deutschen Firma Zimmermann & Jansen entwickelten Absperrschiebersystems